Stensnäs kan syfta på: 
 Stensnäs (Pyttis) – en by i Pyttis kommun, Finland (fi.: Kiviniemi )
 Stensnäs Krokö – en ö i byn Svartbäck (Pyttis), Finland
 Stensnäs (Finby) – en by i Finby, Salo före detta kommun, Åboland (fi.: Kiviniemi )
 Stensnäs herrgård, Västerviks kommun – en herrgård i Ukna, Västerviks kommun
 Stensnäs herrgård, Karlshamns kommun – en herrgård i Mörrums socken
 Stensnäs, Nora - en gård i Nora kommun, Nora socken, Västmanland